TEA eller Tea kan betyda:
 Trombendarterectomi, en kärlkirurgisk operation där man avlägsnar plack i en artär
 Kvinnonamnet Tea
 Thea, en amerikansk komediserie från 1993
 TETRA Encryption Algorithms